Жюль Казабан (; 16 марта 1903, Фэлтичени — 23 сентября 1963, Бухарест, Румыния) — румынский  театра и кино,  и , , профессор Бухарестского института театрального и киноискуства «И. Л. Караджале». Народный артист Социалистической Республики Румыния (с 1957). Лауреат Государственной премии Румынии (1952).

Биография 
Родился в семье актёров. Изучал право в университете Ясс, затем там же учился в академии музыки и драматургии.

Дебютировал на сцене театра в г. Фэлтичени, как актёр-любитель, где познакомился с румынским трагиком П. Стурдза, который стал его педагогом. В 1924 году дебютировал на сцене Национального театра в Яссах. Актёр в 1927—1929 годах. Выступал в пьесах Б. Джонсона, Шекспира, Л. Н. Толстого, М. Горького, Дюрренматта, Хашдеу, Делавранчи.

В 1947 году стал одним из руководителей вновь созданного в Бухаресте Муниципального театра. Будучи ведущим актёром этого театра, тщательно изучил систему Станиславского и стал её активным пропагандистом.

Актёрское искусство Ж. Казабана характеризуется простотой при исполнении комедийных ролей и утонченностью в раскрытии образов психологической драмы. Образы, созданные им, проникнуты юмором, и в то же время острой сатиричностью, мягким лиризмом. Играя в пьесах отечественной драматургии, создавал своеобразные сценические образы. Среди лучших его работ — роли Мальволио и Шута («Двенадцатая ночь» и «Как вам это понравится» Шекспира), Вилли Ломена («Смерть коммивояжёра» А. Миллера).

Избранные театральные роли 
 Тэнасе («Рэзване и Видра» Хашдеу),
 Янке («Таке, Янке и Кадир» Попа),
 Майер-Байер («Триумфальная арка» Баранги),
 Профессор («Пассакалия» Поповича),
 Счастливцев; Горностаев («Любовь Яровая»),
 Актёр («На дне» М. Горького),
 Ладыгин («Обыкновенный человек» Л. Леонова),
 Теребилов («Баня» Маяковского) и др.

С 1950 года снялся в 12 кинофильмах.

Избранная фильмография 
  — Каникулы у моря / Vacanta la mare
  — Буря / Furtuna
  — Бурные годы / Setea
  — Телеграммы / Telegrame
  — Наши ребята / Baietii nostri
  — Бригада Ионуца / Brigada lui Ionut
  — Жизнь побеждает / Viata învinge

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963

Ссылки 
 
 Jules Cazaban

театральные деятели Румынии
Преподаватели института имени Караджале
Актёры кинематографа Румынии
Лауреаты Государственной премии Румынии
Народные артисты Румынии
Выпускники Ясского университета